Первый дивизион Мальты 1950/1951 () — 36-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1950/1951
Мальта
Мальта
1950 год на Мальте
1951 год на Мальте